Huangtian bezeichnet:

 Huangtian (Dongyuan) (黄田镇), Großgemeinde im Kreis Dongyuan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huangtian (Gutian) (黄田镇), Großgemeinde im Kreis Gutian in der chinesischen Provinz Fujian
 Huangtian (Pinggui) (黄田镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pinggui im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Huangtian (Qingyuan) (黄田镇), Großgemeinde im Kreis Qingyuan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Huangtian (Sihui) (黄田镇), Großgemeinde der Stadt Sihui in der chinesischen Provinz Guangdong
 Huangtian (She) (璜田乡), Gemeinde im Kreis She in der chinesischen Provinz Anhui
 Huangtian (Yongjia) (黄田街道), Straßenviertel im Kreis Yongjia in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Huangtian (Shaoshan) (黄田村), Dorf in der Gemeinde Shaoshan in der chinesischen Provinz Hunan